Kolínský gang je neformální označení pro skupinu vícenásobných vrahů Oty Biedermana, Ivana Vrábela, t.č. provozního ředitele společnosti Safe Guard, Miroslava Karnoše, Milana Chládka, Romana Procházku a Jiřího Šťastného. Další člen gangu Jaroslav Pavlíček byl dne 28. 9. 1995 zastřelen Otou Biedermanem. Členové gangu v roce 1999 stanuli na lavici obžalovaných. Biederman dostal doživotí, Vrábel 24,5 roku, Chládek 18 let (původně 25 let), Karnoš 13,5 roku Procházka 13 let a Jiří Štastný 12,5 roku. 

Gang působil v půli 90. let, zejména v Praze a okolí směrem na Kolín. Adjektivum Kolínský je nicméně zavádějící, neboť vůdce gangu Vrábel pocházel z Berouna, většina vražd se udála mimo Kolínsko, a Procházka a Biederman sice byli z Tuklat, resp. Tlustovous v okrese Kolín, ale na jeho úplném okraji v blízkosti Úval, blíž Praze než Kolínu.  

První vražda se stala 6. 7. 1993 a poslední vražda se stala 17. ledna 1996. Dne 20. 2. 1996 v 15.40 hod. v Praze došlo k zadržení Karnoše. Biederman byl zadržen dne 21. 2. 1996 v 9.00 hod. a Chládek dne 21. 2. 1996 v 9.30 hod. S obviněným Biedermanem byla provedena rekonstrukce ve Valašském Meziříčí dne 27. února 1996 a na Kolínsku dne 5. a 6. března 1996. Vyšetřovací spis obsahoval 16 svazků s celkovým počtem 4000 listů. Dne 13. prosince 1996 bylo ukončeno vyšetřování návrhem na podání obžaloby. Obžaloba byla podána dne 14. února 1997.

Externí odkazy 
 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10993853591-legendy-kriminalistiky/316292320130008-kolinsky-gang

Čeští sérioví vrazi
Čeští vězni
Lupiči